Репко е австралийска инженерна компания. Тя е известна най-вече с доставянето на двигатели за отбора на Брабам от Формула 1. Тяхното сътрудничество води до две световни титли при пилотите и две при конструкторите през сезони 1966, 1967.

Формула 1 резултати при конструкторите 
 1966 Брабам-Репко – шампион
 1967 Брабам-Репко – шампион
 1968 Брабам-Репко – 8-и
 1969 Брабам-Репко – 8-и

Формула 1 резултати при пилотите 

Производители на двигатели във Формула 1